Новины () — село, входит в Корыстовский сельский совет Корецкого района Ровненской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 233 человека. Почтовый индекс — 34740. Телефонный код — 3651.

Местный совет 
34740, Ровненская обл., Корецкий р-н, с. Корысть, ул. Киевская, 41.

Ссылки 
 Новины на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Корецкого района